2 miejscowości w Polsce: 

 Kiełczyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów 
 Kiełczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Książ Wielkopolski